Der Krainzbach ist ein rund 3,6 Kilometer langer, rechter Nebenfluss des Rohrbaches in der Steiermark. Er entspringt östlich des Hauptortes von Sankt Oswald bei Plankenwarth und fließt im oberen Verlauf in einen flachen Linksbogen und im unteren Verlauf relativ geradlinig insgesamt nach Süden. In Hitzendorf, südlich des Gasthauses Rohrbacherhof und nordnordwestlich der Rotte Neusteinberg-Premesberg mündet er in den Rohrbach, der danach gerade weiterfließt. Auf seinen Lauf durchfließt er einen unbenannten Teich und nimmt den Haselbach sowie mehrere kleinere unbenannte Bäche auf.

Einzelnachweise

Weblinks 

Sankt Oswald bei Plankenwarth
Hitzendorf (Steiermark)
Weststeirisches Riedelland
Gewässer im Bezirk Graz-Umgebung
Gewässer in den Alpen